Weitz est un patronyme d'origine germanique. Il est notamment porté par :
 Bruce Weitz (1943-), acteur américain ;
 Chris Weitz (1970-), producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Margaret Weitz (1929-), historienne américano-britannique ;
 Morris Weitz (1916-1981), philosophe américain ;
 Paul Weitz (1966-), producteur, réalisateur, scénariste et acteur américain ;
 Paul J. Weitz (1932-2017), astronaute américain.
Patronyme germanique